Front Zachodni – rosyjski front podczas I wojny światowej, istniejący w latach 1915-1918
 Front Zachodni – radziecki front z okresu wojny polsko-bolszewickiej, istniejący w latach 1919-1921
 Front Zachodni – radziecki front z okresu II wojny światowej, istniejący w latach 1941-1944
 Front zachodni – front działań wojennych w zachodniej Europie podczas I wojny światowej, istniejący w latach 1914-1918
 Front zachodni – front działań wojennych w zachodniej Europie podczas II wojny światowej, istniejący w latach 1939-1940 i 1944-1945